

Річки 
 Терешка — річка в Україні, притока Шкла (Яворівський район, Львівська область).
 Терешка — річка в Росії, притока Волги.